Альберт Макарович Акимян () — советский футболист, нападающий.

Бо́льшую часть карьеры провёл в команде второй лиги «Ширак» Ленинакан — в 1974—1976, 1978—1983 годах забил в матчах первенства 105 голов. 23 июня 1976 года в игре против «Прогресса» Кировабад (9:2) забил шесть мячей.

1977 год провёл в ереванском «Арарате», в играх за дубль забил 13 голов. 31 мая дебютировал в высшей лиге — в матче против «Кайрата» вышел на 71-й минуте. Ещё четыре неполных матча отыграл в июле.

С 1984 года — тренер в «Шираке».

Погиб 7 декабря 1988 года во время Спитакского землетрясения.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Погибшие во время землетрясения